— японский топоним. Может означать:
 Иё — современный город в префектуре Эхимэ.
 Иё — историческая провинция Японии на острове Сикоку.
 Иё-Мацуяма (княжество) — феодальное княжество в провинции Иё.
 Иё — уезд в префектуре Эхиме.
 Иё — старое название всего острова Сикоку.
 Иё (Иё-Нада) — плёс (малое море) в составе Внутреннего Японского моря

См. также 
 Ио (значения)
 Ие, Эдгар